Coalición Nacionalista fue el nombre que adoptaron varias coaliciones electorales formadas en España para presentarse a sucesivas elecciones:
 Coalición Nacionalista, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1989;
 Coalición Nacionalista, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1994;
 Coalición Nacionalista - Europa de los Pueblos, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1999.